Владислав II — имя нескольких европейских правителей:

 Владислав II (1110—1174) — чешский князь с 1140 года, в 1158—1173 годах — король Чехии (под именем Владислав I).
 Владислав II Изгнанник (1105—1159) — князь-принцепс Польши в 1138—1146 годах.
 Владислав II (господарь Валахии)
 Владислав II (князь Оломоуца)
 Владислав II Ягелло (1351—1434) — князь Витебский, великий князь Литовский и король Польши.
 Уласло II, Владислав II (1456—1516) — король Чехии в 1471—1509 годах и король Венгрии с 1490 года.